Grimault steht für:

 Grimault, eine Gemeinde im französischen Département Yonne

Grimault ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Grimault (1883–1980), französischer römisch-katholischer Ordenspriester
 Paul Grimault (1905–1994), französischer Zeichentrickfilmer und Regisseur